Stakhanov, nom d'Alekseï Stakhanov (1906-1977), mineur soviétique, modèle du stakhanovisme.
 Stakhanov, ancien nom de Kadiïvka, ville ukrainienne.